Desa Jatisaba kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatisaba (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 109,39), Jawa Tengah, 
 Desa Jatisaba (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 109,15), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar